Карамендебийский сельский округ () — административная единица в составе Актогайский район Карагандинской области Казахстана. Административный центр — село Актас.

Население — 565 человек (2009; 761 в 1999, 1040 в 1989).

По состоянию на 1989 год существовал Куанышский сельский совет (сёла Актас, Енбек, Куаныш).

Состав 
В состав округа входят такие населённые пункты:

Примечания 

Сельские округа Актогайского района (Карагандинская область)